Hits! Very Best of Erasure – album kompilacyjny brytyjskiego duetu Erasure wydany w roku 2003. Zawiera wybrane single z lat 1985-2003.

Utwory

CD1 - Pop! The First 20 Hits 
 Oh L’amour 
 Sometimes
 Victim of Love 
 Ship of Fools
 Chains of Love
 A Little Respect
 Stop!
 Blue Savannah
 Chorus
 Love to Hate You
 Breath of Life
 Lay All Your Love on Me
 Take a Chance on Me
 Voulez-Vouz
 Always
 Stay with Me
 In My Arms
 Freedom
 Solsbury Hill
 Oh L’amour – August Mix

CD2 - Bonus Megamix 
 Stay with Me – Single Mix
 You Surround Me – Syrinx Mix
 In My Arms – Single Mix
 Solsbury Hill – Album Mix
 A Little Respect – Big Train Mix
 Chains of Love – Truly in Love with The Marx Bros Mix
 Take a Chance on Me – Single Mix
 Love to Hate You – Paul Dakeyne Mix
 Stop! – 12" Remix
 Victim of Love – Vixen Vitesse Mix
 Blue Savannah – Der Deutsche Mix I
 Always – Microbots Trance Dance Mix
 Freedom – JC’s Freedom of Flight Remix
 Chorus – Low End Mix / Aggressive Trance Mix
 Oh L’amour – Matt Darey Remix
 Breath of Life – Divine Inspiration Mix
 Sometimes – John „OO” Fleming Full Vocal Club Mix
 Ship of Fools – Vocals over Sometimes Mix

DVD – Hits! - The Videos 
 Who Needs Love Like That
 Heavenly Action
 Oh L’amour
 Sometimes
 It Dosen't Have to Be
 Victim of Love
 The Circus
 Ship of Fools
 Chains of Love
 A Little Respect
 Stop!
 Drama!
 You Surround Me
 Blue Savannah
 Star
 Chorus
 Love to Hate You
 Am I Right?
 Breath of Life
 Lay All Your Love On Me
 S.O.S.
 Take a Chance on Me
 Voulez-Vous
 Always
 Run to the Sun
 I Love Saturday
 Stay with Me
 Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day)
 Rock Me Gently
 In My Arms
 Don't Say Your Love Is Killing Me
 Rain
 Freedom
 Solsbury Hill
 Make Me Smile (Come Up & See Me)

Linki zewnętrzne 
 Album Hits! The Very Best of Erasure

Albumy Erasure
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Mute Records